

Lokalizacje

Niemcy 
 Glonn – dzielnica gminy Markt Indersdorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dachau
 Glonn – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ebersberg
 Glonn – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ebersberg
 Glonn – rzeka, dopływ Amper
 Glonn – rzeka, dopływ Mangfall

Zobacz też 
 glony